Четвёртый этап Кубка мира по биатлону 2013/2014 прошёл в немецком Оберхофе (пт, 3 января — вс, 5 января 2014 года).

Расписание соревнований 
Время начала соревнований CET (МСК = CET + 03:00).

Результаты

Мужской спринт 
Гонка прошла 3 января 2014 года.

Женский спринт 
Гонка прошла 3 января 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 4 января 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 4 января 2014 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошёл 5 января 2014 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошёл 5 января 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после третьего этапа.

Лучшие личные результаты в карьере 

  Алексей Волков — 2 место в масс-старте
  Каури Койв — 6 место в спринте
  Артём Прима — 7 место в спринте
  Александр Дорожко — 39 место в преследовании
  Давид Коматц — 56 место в преследовании
  Калев Эрмитс — 68 место в спринте
  Ленарт Облак — 69 место в спринте
  Виктор Лобо Эсколар — 82 место в спринте
  Чен Фаньминь — 83 место в спринте
  Ким Йон Гу — 84 место в спринте

  Марин Боллье — 12 место в спринте
  Анаис Шевалье — 14 место в спринте
  Наталья Кочергина — 30 место в спринте
  Аня Эржен — 44 место в спринте
   — 45 место в спринте
  Анастасия Калина — 71 место в спринте
  Джи Ай Парк — 84 место в спринте

Дебют на этапах Кубка мира 

  Макс Дэвис — 42 место в спринте
  Александр Дорожко — 46 место в спринте
  Серафин Вистнер — 47 место в спринте
  Симон Хальстрём — 51 место в спринте
  Давид Коматц — 59 место в спринте
  Димитр Парталов — 73 место в спринте
  Димитр Герджиков — 81 место в спринте
  Антон Синапов — 86 место в спринте
  Пеппе Фемлинг — 92 место в спринте

   — 78 место в спринте
  Джессика Жислова — 81 место в спринте
  Жулия Рэнсом — 82 место в спринте
  Эмма Лодж — 83 место в спринте
   — 87 место в спринте

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 События на IBU Datacenter — удобная программа для отслеживания результатов.

4-й этап